Amtsgericht Neustadt bezeichnet die folgenden Amtsgerichte

 Amtsgericht Neustadt an der Aisch, Gericht in Neustadt an der Aisch (Bayern)
 Amtsgericht Neustadt an der Orla, ehemaliges Gericht in Neustadt an der Orla (Thüringen)
 Amtsgericht Neustadt am Rübenberge, Gericht in Neustadt am Rübenberge (Niedersachsen)
 Amtsgericht Neustadt an der Tafelfichte, ehemaliges Gericht in Neustadt an der Tafelfichte (Sudetenland)
 Amtsgericht Neustadt an der Waldnaab, ehemaliges Gericht in Neustadt an der Waldnaab (Bayern)
 Amtsgericht Neustadt an der Weinstraße, Gericht in Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz)
 Amtsgericht Neustadt bei Coburg, ehemaliges Gericht in Neustadt bei Coburg (Bayern)
 Amtsgericht Neustadt-Glewe, ehemaliges Gericht in Neustadt-Glewe (Mecklenburg)
 Amtsgericht Neustadt in Holstein, ehemaliges Gericht in Neustadt in Holstein
 Amtsgericht Neustadt in Sachsen, ehemaliges Gericht in Neustadt in Sachsen
 Amtsgericht Neustadt O.S., ehemaliges Gericht in Neustadt in Oberschlesien
 Amtsgericht Neustadt (Hessen), ehemaliges Gericht in Neustadt (Hessen)
 Amtsgericht Neustadt (Westpr), ehemaliges Gericht in Neustadt in Westpreußen
 Amtsgericht Bad Neustadt an der Saale, Gericht in Bad Neustadt an der Saale (Bayern)
 Amtsgericht Titisee-Neustadt, Gericht in Titisee-Neustadt (Baden-Württemberg)